Scania steht für:
 den schwedischen Fahrzeugherstellter Scania
 die lateinische Bezeichnung für die historische schwedische Provinz Schonen
 Scania (Vorname), einen weiblichen Vornamen